2 miejscowości w Polsce: 
 Wądzyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Wądzyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno